Щепихин — фамилия; имеет женскую форму Щепихина.
 Щепихин, Пётр Арефьевич (1879—1920) — войсковой старшина Императорской армии, командир Уральского казачьего артиллерийского дивизиона, кавалер двух орденов.
 Щепихин, Сергей Арефьевич (1880—1948) — уральский казак, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войны на стороне Белого Движения.